Melodifestiválen 2015 — 55-й ежегодный шведский песенный конкурс, на котором Швеция выберет своего представителя на конкурсе песни Евровидение 2015 в Австрии. Ведущими конкурса 2015 года стали победительница Мелодифестивален 2014 и представительница Швеции на Евровидении 2014 — Санна Нильсен, а также шведский телеведущий и комик — Робин Паульссон.

Формат 
По сравнению с конкурсом 2014 года, формат фестиваля претерпел некоторые изменения. Вместо прежних 32 участников, в 2015 году выступали 28. Как и в прошлом году, четыре полуфинала конкурса прошли в четырёх разных городах Швеции. Из каждого полуфинала напрямую в финал выходят две лучшие песни. Песни, которые занимают 3-е и 4-е места, как и раньше, проходят во «Второй шанс». В финале участвуют 12 песен: восемь прошедших напрямую из полуфиналов и четыре лучшие песни из «Второго шанса».

Шоу

Полуфиналы

1-й полуфинал 

На Melodifestivalen-е был поставлен рекорд по количеству голосов, так как было введено приложение, позволяющее голосовать бесплатно

*Зрители заявляют, что недовольны непроходом Молли обвиняют во всем приложение телеканала SVT

2-й полуфинал

3-й полуфинал

4-й полуфинал

Второй шанс

Финал

Результаты

Marcel Bezençon Award 2015 
Marcel Bezençon Award — награда присуждаемая ежегодно по окончании Мелодифестивалена в трёх категориях. Победителей определяют пресса, авторы песен и победители Мелодифестивалена. Премия была учреждена Кристером Бьоркманом и Ричардом Херрейем и была названа в честь основателя Евровидения.

Примечания

Ссылки 
  Melodifestivalen Official Site

Мелодифестивален
Евровидение-2015